Niolo (formaggio)  – formaggio della Corsica
 Niolo (regione)  – regione della Corsica nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Niolo (pieve)  – pieve della Corsica entrata a far parte nel 1790 del cantone di Calacuccia (Alta Corsica)